Ферланд има више значења:
 Ферланд (Мериленд)
 Ферланд (Индијана)
 Ферланд (Оклахома)